My Christmas — тринадцатый студийный альбом слепого итальянского тенора Андреа Бочелли, вышедший 3 ноября 2009 года на лейблах Universal, Sugar и Decca.

Об альбоме 
Альбом включает новогодние и рождественские праздничные песни на английском, итальянском, немецком и французском языках. Продюсером был многократный лауреат Грэмми David Foster, альбом включает дуэты с Mary J. Blige, Natalie Cole, Reba McEntire, Katherine Jenkins, The Mormon Tabernacle Choir, The Muppets.

Испаноязычная версия альбома под названием Mi Navidad вышла 23 ноября 2009 года.

Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: AllMusic.

Коммерческий успех 
С тиражом более 2,2 млн копий за два последних месяца 2009 года в США, альбом стал рождественским бестселлером десятилетия, и одним из бестселлеров 2009 года, с общемировым тиражом в 5 млн копий.

Список композиций

Позиции в чартах и сертификации

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации и продажи
My Christmas

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Рождественские альбомы Италии
Альбомы академической рождественской музыки
Рождественские альбомы Verve Records
Альбомы Андреа Бочелли
Альбомы, спродюсированные Дэвидом Фостером
Рождественские альбомы 2009 года